Oso kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Oso (vattendrag i Kongo-Kinshasa),

Spanien 

 Oso (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,

USA 

 Oso (gruva), New Mexico, Lincoln County, 
 Oso (ort), Washington, Snohomish County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar